Mučnina:

 Mučnina je neugodno stanje, osjećaj gađenja i želje za povraćanjem.
 Mučnina (roman) je djelo francuskog filozofa Jean-Paula Sartrea iz 1938.